Битва за Оксивскую скалу или Оборона Оксивской скалы — сражение Сентябрьской войны, которое вели польские  с 1 по 19 сентября 1939 (сухопутные действия с 10 сентября). Это один из эпизодов обороны Побережья в сентябре 1939 года.

Оборона 
На Оксивской скале располагались командование флота, казармы, склады и помещения охраны, находились позиции береговой и зенитной артиллерии. В 1928—1939 годах это была главная база польского военно-морского флота, вместе с портом  составлявшая северную часть гдыньского порта. Летом 1939, после передислокации главной базы флота на Хельскую косу, Оксивская скала была переподчинена командиру сил сухопутной обороны Побережья, полковнику . Предполагалось, что Скала была защитным бастионом в дополнение Хелю, прикрывающая его с суши и непосредственно защищающая порт Гдыни.

Оксивская скала представляет собой плато площадью 40 км², которое хотя и господствует над окрестностями, но не имеет естественную защиту от наблюдения и бомбардировок. Частые изменения военных концепций и планов привели к тому, что в сентябре 1939 года район не имел никаких железобетонных защитных сооружений. Единственными укреплёнными пунктами обороны являлись две двухпушечные противовоздушные батареи калибра 75 мм и двухпушечная батарея 100-мм пушек Канэ. Одно из орудий Кано было разбито во время сильной бомбёжки уже 1 сентября 1939 года.

1 сентября 1939  (около 14 700 человек на выдвинутых позициях, на Оксивской скале и в районах Гдыни) были атакованы корпусом генерала Леонарда Каупича и группировкой генерала Ф. Эберхардта. Немцы обладали трёхкратным превосходством в живой силе, 4-кратным в бронетехнике и 9-кратным в артиллерии.

С 1 по 9 сентября 1939 польские части, размещённые на Оксивской скале, оборонялись против воздушных атак и обстрелов «броненосца Шлезвиг-Гольштейн» с моря, а также воевали с немецкими судами, пробовавшими тралить Гданьскую бухту. После капитуляции гарнизона Вестерплатте немецкий броненосец перешёл к выходу из порта, откуда обстреливал Оксивскую скалу и Хельскую косу. В следующий день броненосец выпустил по скале 10 28-см и 192 15-см снаряда.

10 сентября немцы приступили к сухопутным атакам на Оксивскую скалу. В этот день, после падения Реды и сдачи Гдыни, на скалу прибыли остатки 1-го морского стрелкового полка (около 1 тыс. человек) и 140 человек из разбитого 5-го батальона народной обороны.

11 сентября все части, находящиеся на скале, полковник Дембек подчинил командиру морской бригады Народной обороны подполковнику С. Бродовскому. В этот же день «Шлезвиг-Гольштейн» обстрелял 28-см снарядами Оксивский порт.

12 сентября немцы провели генеральный штурм, поддержанный авиацией и артиллерией (корабельной и полевой). На северо-восточном краю скалы они прорвали позиции польской армии и заняли деревню Мосты. На северном и западном направлениях немецкие части 207-й пехотной дивизии прорвали польскую оборону в районе Казимиж — Дамбовая Гора. В ситуации угрозы всей Оксивской скале Дембек отдал приказ об отступлении из предполья Гдыни. 13 сентября отошёл на скалу 2-й морской стрелковый полк и рота гдыньских Косиньеров. На скале находились польские части в составе 9 тысяч человек, 120—140 пулемётов, 14 миномётов, 23 пехотных пушек. Плохо вооружённые, лишённые связи, артиллерии и авиации, в большой степени гражданские и остатки ранее разбитых подразделений, объединённые в ещё не ставшие единым целым части, к тому же не имеющие каких-либо оборонительных укреплений, поляки понесли огромные потери. Погибло около 14 % общей численности сил, то есть около 2000 солдат (для сравнения — под Монте-Кассино погибло 1200 поляков). На территории в 4 км² произошло, по меньшей мере, 110 боестолкновений.

После нескольких дней перерыва, 18 сентября, «Шлезвиг-Гольштейн» в сопровождении тральщиков подошёл в район Редлова и в 11:45 обстрелял Оксивье, выпустив 155 15-см снарядов. Утром 19 сентября немецкий отряд, состоящий из тральщиков, начал обстрел Оксивской Скалы. Перестрелку с ними вела батарея Канэ с единственным исправным орудием калибра 100 мм. Через некоторое время в бой включилась и батарея Ласковского с Хельской косы, которая быстро пристрелялась по немецким кораблям. После повреждения тральщика «Наутилус» от близких разрывов снарядов, коммодор Фридрих Руге, командовавший отрядом, спешно отвёл свой флот на рейд гдыньского порта.

19 сентября немцы провели последний штурм. Первым полёг 3-й батальон резервистов. Было разбито подразделение Солодковского, командир подразделения погиб. Немецкие части прорвались к морю, отрезав небольшие польские силы в Оксивье, которые после сильного немецкого артобстрела капитулировали около 17:00. На северном участке обороны был разгромлен 1-й морской стрелковый полк, остатки которого капитулировали в 16:30.

Исчерпанив все возможности обороны, полковник Дембек, вместе с 20 оставшимися подчинёнными, главным образом офицерами, пошёл в атаку на немцев под Бабьим Долом. Полковник был ранен осколком мины и последним патроном застрелился из пистолета.

В 17:00 Оксивская скала, важнейший бастион частей обороны Побережья, пала.

Немцы, отдавая должное героизму защитников скалы, позволили похоронить полковника Дембека с почестями. Могила сохранилась до наших дней.

Примечания 

Сражения Сентябрьской войны
Сражения Германии